Santo Tomás puede hacer referencia a:

Religión

Santos y beatos 

 Tomás el Apóstol, discípulo directo de Jesús de Nazaret — Festividad: 3 de julio y el 21 de diciembre (catolicismo).
 Santo Tomás Becket, arzobispo asesinado en 1170 — Festividad: 29 de diciembre (catolicismo).
 Santo Tomás de Aquino (1225-1274), filósofo y teólogo medieval — Festividad: 28 de enero (catolicismo).
 Santo Tomás Moro (1478-1535) abogado, escritor, político y humanista inglés — Festividad: 22 de junio (catolicismo).
 Santo Tomás de Villanueva (1488-1555), predicador, escritor ascético y religioso agustino español — Festividad: 22 de septiembre (catolicismo).
 Santo Tomás de Dinh Viét Du, santo vietnamita, presbítero de las órdenes menores — Festividad: 26 de noviembre (catolicismo).
 Santo Tomás de Cori, presbítero de las órdenes menores — Festividad: 11 de enero (catolicismo).

Religión 

 Cristianos de Santo Tomás, población cristiana nativa del suroeste de la India (Malabar, Kerala).

Arte

Pintura 

 Apoteosis de Santo Tomás de Aquino de Francisco de Zurbarán expuesto en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, España.

Arquitectura 
 Real Monasterio de Santo Tomás, en la ciudad de Ávila (España).
 Fortaleza de Santo Tomás, en la isla de La Española.

Fiestas 

 Día de Santo Tomás en el País Vasco, España.
 Feria de Santo Tomás de Mondragón, España.

Toponimia

Argentina 

 Santo Tomás, localidad de la provincia de Neuquén.

Colombia 

 Santo Tomás, municipio.

El Salvador 

 Santo Tomás, municipio.

Estados Unidos 

 Santo Tomás, localidad de Texas.

Filipinas 

 Santo Tomás, localidad de la provincia de Batangas.
 Santo Tomás, localidad de la provincia de Dávao del Norte.
 Santo Tomás, localidad de la provincia de Isabela.
 Santo Tomás, localidad de la provincia de La Unión.
 Santo Tomás, localidad de la provincia de Pampanga.
 Santo Tomás, localidad de la provincia de Pangasinan.
 Santo Tomás,  barrio del municipio  de Dumarán perteneciente a la provincia  de Paragua en Mimaro, Región IV-B.

Guatemala 

 Santo Tomás de Castilla, municipio.
 Volcán Santo Tomás.

México 

 Santo Tomás (Estado de México)
 Santo Tomás (Baja California)
 Santo Tomás (Hidalgo)
 Santo Tomás de los Plátanos
 Misión Santo Tomás de Aquino, Baja California.

Nicaragua 

 Santo Tomás, municipio del departamento de Chontales.
 Santo Tomás del Norte, municipio del departamento de Chinandega.

Perú 

 Distrito de Santo Tomás, en la provincia de Cutervo, Cajamarca.
 Distrito de Santo Tomás, en la provincia de Luya, Amazonas.
 Distrito de Santo Tomás, en la provincia de Chumbivilcas, Cusco.
 Santo Tomás, capital del distrito homónimo en el Cusco
 Distrito de Santo Tomás de Pata, en la provincia de Angaraes, Huancavelica.
 Santo Tomás del Nanay, en la provincia de Maynas, Loreto.
 Santo Tomás, en la provincia de Maynas, Loreto.

Panamá 

 Santo Tomás, corregimiento de la provincia de Chiriquí.

Entidades

Entidades educativas 

 Consejo Internacional de Universidades Santo Tomás de Aquino, una red mundial de universidades inspiradas en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino.
  o Universidad Santo Tomás.
 Colegio Santo Tomás de Aquino, Córdoba, Argentina.
 Colegio "Santo Tomás Fe y Alegría", La Paz, Bolivia.
 Colegio Santo Tomás de Aquino, Bogotá, Colombia.
 Colegio de Santo Tomás de Madrid, Madrid, España.
 Colegio Santo Tomás, Chile.

Entidades musicales 

 Coro de Santo Tomás, Leipzig, Alemania.
 Coro Santo Tomás de Aquino, Madrid, España.

Entidades médicas 

 Hospital Santo Tomás,  Ciudad de Panamá, Panamá.

 En otros idiomas 

 Santo Tomé, nombre en gallego.
 Sant Tomàs, nombre en catalán.
 Saint Thomas, nombre en inglés.
 Sankt Thomas, nombre en alemán.
 Santu Tomás, nombre en asturiano.
 San Tommaso, nombre en italiano.
 Święty Tomasz, nombre en polaco.
 São Tomé/São Tomás, nombre en portugués.
 Svätý Tomáš''', nombre en eslovaco.